Drive – japońska komedia obyczajowa z 2002 roku
 Drive – amerykański film akcji z 2011 roku
 Drive – album studyjny brytyjskiego DJ-a i producenta muzycznego Garetha Emery’ego
 Drive – album studyjny holenderskiego DJ-a i producenta muzycznego Tiësto
 Drive – singel amerykańskiego zespołu rockowego Incubus
 Drive – singel francuskiego DJ i producenta muzycznego Davida Guetty
 Drive – serial emitowany w stacji Fox Broadcasting Company

Zobacz też 
 overdrive
 napęd (ang. drive)